Борис Галкин: Галкин, Борис Андреевич (1915—?) — единственный человек, дезертировавший с подводной лодки, находящейся в боевом походе (советская «Щ-303», 21 мая 1943 года).
 Галкин, Борис Афанасьевич (1911—2003) — доктор юридических наук.
 Галкин, Борис Сергеевич (род. 1947) — советский и российский актёр и кинорежиссёр, сценарист, продюсер, композитор.